Das 20-km-Gehen der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 fand am 7. August 1983 in Helsinki, Finnland, statt.

60 Athleten aus 31 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Goldmedaille gewann der Mexikaner Ernesto Canto nach 1:20:49 h. Silber ging an den tschechoslowakischen Vizeeuropameister von 1982 Jozef Pribilinec mit 1:20:59 h. Die Bronzemedaille sicherte sich Jewgeni Jewsjukow aus der Sowjetunion mit 1:21:08 h.

Rekorde 
Vor dem Wettbewerb galten folgende Rekorde:

Anmerkung:Rekorde wurden damals im Marathonlauf und Straßengehen wegen der unterschiedlichen Streckenbeschaffenheiten mit Ausnahme von Meisterschaftsrekorden nicht geführt.

Die Siegerzeit von 1:20:49 h des mexikanischen Weltmeisters Ernesto Canto stellte gleichzeitig einen ersten WM-Rekord dar.

Ergebnis 

7. August 1983

Video 
 1983 IAAF World Championships 20 Kilometer Walk auf youtube.com, abgerufen am 2. April 2020

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der IAAF (englisch), abgerufen am 2. April 2020
 Ergebnisse auf todor66.com (englisch), abgerufen am 2. April 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha (PDF 10,3 MB, S. 215, englisch), abgerufen am 2. April 2020

Einzelnachweise 

20 km Gehen der Manner
Laufveranstaltung in Finnland